

Église de la Conversion de saint Paul à Mont-sur-Marchienne ;
 Église de la Conversion de Saint-Paul à Mouscron.

Église de la Conversion-de-Saint-Paul à Bussières (Saône-et-Loire) ;
 Église de la Conversion-de-Saint-Paul à Changy (Saône-et-Loire) ;
 Église de la Conversion-de-Saint-Paul à La Frette (Saône-et-Loire) ; 
 Église de la Conversion de Saint-Paul de Saint-Paul-en-Chablais (Haute-Savoie) ;
 Église collégiale de la Conversion-de-Saint-Paul à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes) ;
 Église de la Conversion-de-Saint-Paul à Saint-Paul (La Réunion).

Église de la Conversion-de-Saint-Paul à Windwardside.

Voir aussi 
 .

Saint-Paul